Онешти има више значења:

 Онешти, насеље у округу Бакау у Румунији
 Онешти (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Општина Онешти (Бакау), општина у округу Бакау у Румунији